Hahnberg ist der Name von Bergen oder Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Hahnberg (Jachenau), 1323 m, in den Kocheler Bergen, Bayern
 Hahnberg (Hümpfershausen), 687,4 m, in der Rhön, bei Hümpfershausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Hahnberg (Thüringer Schiefergebirge), 686 m, bei Lichte, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Hahnberg (Kaltenlengsfeld), 671,8 m, in der Rhön, bei Kaltenlengsfeld, Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen
 Hahnberg (Kellerwald), 511,7 m, im Kellerwald, bei Reinhardshausen (Bad Wildungen), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Hahnberg (Rothaargebirge), 498,8 m, im Rothaargebirge, bei Würgendorf (Burbach), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Hahnberg (Taunus), 446,6 m, im Taunus, bei Niedernhausen, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Hahnberg (Itz-Baunach-Hügelland), 393,6 m, im Itz-Baunach-Hügelland, bei Neida (Meeder), Landkreis Coburg, Hessen
 Hahnberg (Wasgau), 320,9 m, im Wasgau, dem südlichen Teil des Pfälzerwaldes, bei Erfweiler, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

in Tschechien:
 Hahnberg, 1005,8 m, deutscher Name des Tetřeví hora im Erzgebirge (Krušné hory) bei Zlatý Kopec (Boží Dar), Karlovarský kraj
 Hahnberg, 245,8 m, deutscher Name des Humenský vrch im Böhmischen Mittelgebirge (České středohoří) bei Keblice, Ústecký kraj

Hahnberg ist der Name einer Ortslage, einer ehemaligen Siedlung, einer Wüstung:
 Hahnberg (Berlebeck), Ortslage in Berlebeck (Detmold), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Hahnberg (Friedelshausen), Wüstung bei Friedelshausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Hahnberg, deutscher Name einer erloschenen Siedlung in Tschechien, siehe Kohout (Javorník);

Siehe auch:
 Hahneberg
 Hahnenberg
 Haneberg
 Hanenberg
 Hannberg